Santa Clara kan syfta på:

Argentina 

 Santa Clara, La Rioja, 
 Santa Clara, Jujuy,

Brasilien 

 Tupanatinga (ort), Pernambuco,

Guatemala 

 Santa Clara La Laguna, kommunhuvudort, Departamento de Sololá,

Kuba 

 Municipio de Santa Clara (kommun) – kommun
 Santa Clara, Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 Santa Clara, Puebla, 
 Santa Clara, Tamaulipas, 
 Santa Clara, Chihuahua, 
 Santa Clara, Santa Clara, 
 Barranca de Santa Clara, ort, Jalisco, Zacoalco de Torres, 
 Santa Clara kommun, 
 Santa Clara, Misantla, 
 Los Ajos (ort), Veracruz, Tantoyuca, 
 Santa Clara, Emiliano Zapata, 
 Santa Clara, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Santa Clara, Córdoba, 
 Santa Clara, Gómez Palacio, 
 Santa Clara, Mazatán, 
 Santa Clara, Aguascalientes, El Llano, 
 Santa Clara, Guerrero, Cuautepec, 
 Santa Clara, Huitiupán, 
 Santa Clara, Oaxaca, Huautla de Jiménez, 
 Santa Clara, San Felipe Orizatlán, 
 Santa Clara, Querétaro Arteaga, Amealco de Bonfil, 
 Santa Clara, Ixhuatlán del Sureste,

USA 

 Santa Clara, Kalifornien, ort, Santa Clara County, 
 Santa Clara, Utah, ort, Washington County,